Sachsenburg ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Sachsenburg (Kärnten), Marktgemeinde im Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
Ortsteile:
 Sachsenburg (An der Schmücke), Ortsteil von An der Schmücke, Kyffhäuserkreis, Thüringen
 Sachsenburg (Frankenberg), Ortsteil von Frankenberg/Sa., Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Sachsenburg (Neustadt an der Orla), Ortsteil von Neustadt an der Orla, Saale-Orla-Kreis, Thüringen

historisch, Verwaltungseinheiten, Burgen und Schlösser:
 Amt Sachsenburg, kursächsische Verwaltungseinheit im Erzgebirgischen Kreis
 Amt Sachsenburg, kursächsische Verwaltungseinheit im Thüringer Kreis
 Befestigungsanlage Sachsenburg, Sachsenburg, Kärnten
 Obere Sachsenburg, bei Oldisleben, Kyffhäuserkreis, Thüringen
 Untere Sachsenburg, bei Oldisleben, Kyffhäuserkreis, Thüringen
 Schloss Sachsenburg, bei Frankenberg, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Sachsenburg, Alternativname der Burg Sachsenstein, Ruine auf dem Sachsenstein, bei Bad Sachsa, Niedersachsen
 Jagdschloss Sachsenburg, in Neubau, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Altsachsenburg, Alternativname der Burg Kürnberg, bei Rufling, im Kürnberger Wald, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Sachsenburg (Jena), denkmalgeschütztes Verbindungshaus

Weiteres:
 Sachsenburg (Rhön), 720,9 m, Berg in der Rhön, bei Oberalba, Wartburgkreis, Thüringen
 Sachsenburg (Naturschutzgebiet)
 KZ Sachsenburg, bei Frankenberg, Sachsen

Siehe auch:
 Sachsenberg
 Burgstall Sachsen